Ронго:
 Ронго — бог земледелия в мифологии маори.
 Ронго, Луис Мария (1915—1981) — аргентинский футболист.

См. также 
 Ронго-ронго